Gas natural liquat (del seu nom en anglès Liquefied Natural Gas), gas natural processat a forma líquida per al seu transport
 Levonorgestrel, progestagen utilitzat en diversos mètodes anticonceptius
 Lng també és l'abreviatura de la leningradita, mineral de la classe dels fosfats
 lng també és el codi ISO 639-3 del longobard, llengua morta parlada pels antics longobards de la península Itàlica
 lng. també és l'abreviatura de llengua, forma de comunicació pròpia d'una comunitat humana